Slawejkow ist der Name von:

 Petko Slawejkow (1827–1895), bulgarischer Schriftsteller und Politiker
 Pentscho Slawejkow (1866–1912), bulgarischer Dichter, Sohn von Petko
 Slawejkow (Burgas), Stadtteil von Burgas, benannt nach Petko Slawejkow